Peters je priimek več oseb:
 Carl Peters (1856—1918), nemški raziskovalec Afrike 
 Carl Ferdinand Peters (1825—1881), nemški geolog
 Christian Heinrich Friedrich Peters (1813—1890), nemško-ameriški astronom
 Georgij Borisovič Peters, sovjetski general